Katastrofa lotu Garuda Indonesia 35 – katastrofa lotnicza, która wydarzyła się 4 kwietnia 1987 roku. DC-9 narodowych linii lotniczych Indonezji Garuda Indonesia rozbił się podczas podejścia do lądowania na lotnisku Medan-Polonia. Zginęły 23 osoby.

Przebieg wypadku 
Lot 35 podchodził do lądowania na lotnisku w Medan według systemu ILS. Tuż przed pasem startowym samolot zniżył się gwałtownie, zahaczył skrzydłem o słup energetyczny i rozbił się, rozpadając się na kilka części. Zginęły 23 osoby, stwierdzono, że żadna nie zginęła w wyniku zderzenia z ziemią, a w wyniku ognia. Śledztwo wykazało, że przyczyną katastrofy mógł być gwałtowny uskok wiatru, jednak nie znaleziono na to dowodów.

Zobacz też 
 Katastrofa lotu Garuda Indonesia 152
 Katastrofa lotu Delta Air Lines 191

Przypisy 

1987 w Indonezji
035
Katastrofy lotnicze o nieznanej przyczynie
Katastrofy lotnicze w 1987
Katastrofy lotnicze w Indonezji
Katastrofy lotnicze z udziałem samolotu McDonnell Douglas DC-9